Der Scottish League Cup wurde 1967/68 zum 22. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 12. August 1967 und endete mit dem Finale am 28. Oktober 1967 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen die Glasgow Rangers im Old Firm durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Finale traf Celtic gegen den FC Dundee an. Für Celtic war es das vierte Endspiel infolge seit 1965 und das 6. insgesamt seit 1957. Die Dees aus Dundee erreichten nach 1952 und 1953 zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Finale im Ligapokal. Die beiden Endspiele in den 1950er Jahren wurden dabei gegen den FC Kilmarnock und die Glasgow Rangers gewonnen. Das diesjährige Finale gewannen die Bhoys mit 5:3. Es war der fünfte Triumph im Ligapokal für Celtic seit 1957. In der Saison 1967/68 gewann Celtic zum 23. Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft. Pokalsieger wurde Dunfermline Athletic. Aufgrund des Sieges in der Meisterschaft nahm Celtic in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister teil. Die Dees blieben ohne Europapokalteilnahme. Celtic erreichte das Viertelfinale, in dem der Verein gegen den späteren Sieger AC Mailand verlor.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 12. August und 2. September 1967.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 4. und 6. September 1967.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 13. September, die Rückspiele am 19. und 27. September 1967. 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 11. Oktober 1967 im Hampden Park in Glasgow.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1967/68 bei statto.com

1967/68
Fußballsaison 1967/68